Molekulska formula -{C13H13N3O3}- se može odnositi na:

 Ciklobendazol
 Lenalidomid